Balogh András (1912–1985) politikus, nemzetgyűlési képviselő (DNP)
Balogh András (1919–1992) festő, kerttervező
Balogh András (1930–) mérnök a Magyar Optikai Művek laborműszer-családjának főkonstruktőre, később a cég kereskedelmi, majd vezérigazgatója
Balogh András (1933–2009) vegyészmérnök, petrolkémiai szakmérnök
Balogh András (1932–2013) jogász, jogi szakíró
Balogh András (1944–) történész, politológus, diplomata
Balogh András (1945–) színész, rendező

Balogh András (1954–) közgazdász, menedzser
Balogh András (1962–) színész
Balogh András (?) művészettörténész